Bijenwolf (kever) (Trichodes apiarius).
Bijenwolf (wesp) (Philanthus triangulum).